Coppa Intercontinentale 2015 – torneo di calcio a 5
 Coppa Intercontinentale 2015 – torneo di pallacanestro